Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – romanzo di Anthony Hope

Film
The Prisoner of Zenda – film del 1913 diretto da Hugh Ford e da Edwin S. Porter 
The Prisoner of Zenda – film del 1915 diretto da George Loane Tucker 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1922 diretto da Rex Ingram 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1937 diretto da John Cromwell 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1952 diretto da Richard Thorpe 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film diretto del 1979 da Richard Quine (1979)

Pagine correlate 
 Il prigioniero di Zenda (disambigua)